Ángel Hernández (né en 1966), athlète espagnol
Ángel Hernández (né en 1995), trampoliniste espagnol et colombien